Terminal da Lapa — estação de ônibus de Salvador
 Estação Lapa (Metro do Porto) — estação do metro do Porto
 Estação Lapa (Salvador) — estação de metrô de Salvador
 Estação Lapa (Linha 7 da CPTM) — estação de trem urbano de São Paulo
 Estação Lapa (Linha 8-Diamante) — estação de trem urbano de São Paulo
 Apeadeiro de Lapa — interface da Linha do Vouga, em Portugal

Lapa